10-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 24 по 25 февраля 1979 года на арене Ферри-Дузика-Штадион в Вене, столице Австрии. Город принимал турнир во второй раз в истории (впервые — в 1970 году).

В соревнованиях приняли участие 209 атлетов из 24 стран Европы. Было разыграно 19 комплектов медалей (11 у мужчин и 8 у женщин).

Медалисты 
Сокращения: WB — высшее мировое достижение | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 19 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 16 стран-участниц.

Ссылки 
 

1979
Февраль 1979 года
Спорт в Австрии в 1979 году
Международные спортивные соревнования в Вене
Лёгкая атлетика
Чемпионаты Европы в Австрии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Австрии
1979 год в лёгкой атлетике